Conteúdo é aquilo que está dentro, contido em algo.

Conteúdo pode se referir a:
Conteúdo aberto
Conteúdo aberto 
Conteúdo livre 
Sistema de gerenciamento de conteúdo 
Conteúdo básico 
Conteúdo Gerado pelo Consumidor 
Comunicação por Conteúdo 
Análise de conteúdo 
Filtro de conteúdo 
Gestão de conteúdo empresarial
Software de controle de conteúdo 

Desambiguação